Die ICC Cricket World Cup Super League 2020–2023 ist ein Cricket-Wettbewerb der im One-Day International-Format zwischen Juli 2020 und März 2023 ausgetragen wird und als Qualifikation für den Cricket World Cup 2023 dient.

Vorgeschichte 
Ursprünglich sollte die Liga im Mai 2020 beginnen, wurde jedoch auf Grund der COVID-19-Pandemie und dem damit verbundenen Ausfall vieler Touren aufgeschoben. Auch wurde die Weltmeisterschaft selbst nach hinten geschoben um dem Qualifikationsprozess mehr Zeit einzuräumen.

Teilnehmer 
Für den Wettbewerb wurden alle Vollmitglieder des Weltverbands International Cricket Council (ICC) vorgesehen:

Des Weiteren qualifizierte sich als Sieger der ICC World Cricket League Championship 2015–17:

Format 
Jede Mannschaft trägt gegen acht der gegnerischen Mannschaften während des Wettbewerbszeitraumes jeweils eine ODI-Serie aus, jeweils vier daheim und vier auswärts. Jede Serie besteht aus drei ODIs. Die besten sieben Teams und Indien qualifizieren sich für den Cricket World Cup 2023. Die verbliebenen fünf Mannschaften spielen im ICC Cricket World Cup Qualifier 2023 um die verbliebenen zwei Plätze der Endrunde.

Serien

Siehe auch 
 ICC World Test Championship 2019–2021
 ICC ODI Championship

Einzelnachweise 

Cricket-Wettbewerb (One-Day)
Cricket 2020
Cricket 2021
Cricket 2022
Cricket 2023